Roger Federer era o atual campeão, mas perdeu na segunda rodada para Sergiy Stakhovsky. Andy Murray conquistou o título, derrotando Novak Djokovic na final por 6–4, 7–5, 6–4.

Cabeças de chave

 Novak Djokovic (Final)
 '''Andy Murray (Campeão)
 Roger Federer (Segunda rodada)
 David Ferrer (Quartas de final)
 Rafael Nadal (Primeira rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Segunda rodada, desistiu devido a uma lesão no joelho esquerdo)
 Tomáš Berdych (Quartas de final)
 Juan Martín del Potro (Semifinais)
 Richard Gasquet (Terceira rodada)
 Marin Čilić (Segunda rodada, desistiu devido a uma lesão no joelho esquerdo)
 Stanislas Wawrinka (Primeira rodada)
 Kei Nishikori (Terceira rodada)
 Tommy Haas (Quarta rodada)
 Janko Tipsarević (Primeira rodada)
 Nicolás Almagro (Terceira rodada)
 Philipp Kohlschreiber ''(Primeira rodada, desistiu devido a fadiga)

<ol start="17">
 Milos Raonic ''(Segunda rodada)
 John Isner ''(Segunda rodada, desistiu devido a uma lesão no joelho)
 Gilles Simon ''(Primeira rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Quarta rodada)
 Sam Querrey ''(Primeira rodada)
 Juan Mónaco ''(Terceira rodada)
 Andreas Seppi ''(Quarta rodada)
 Jerzy Janowicz ''(Semifinais)
 Benoît Paire ''(Terceira rodada)
 Alexandr Dolgopolov ''(Terceira rodada)
 Kevin Anderson ''(Terceira rodada)
 Jérémy Chardy ''(Terceira rodada)
 Grigor Dimitrov ''(Segunda rodada)
 Fabio Fognini ''(Primeira rodada)
 Julien Benneteau ''(Segunda rodada)
 Tommy Robredo ''(Terceira rodada)

Qualifying

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= R Gasquet
| RD1-score01-1=6<sup>2
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Granollers
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Haider-Maurer
| RD1-score03-1=6<sup>6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= G Soeda
| RD1-score04-1=7<sup>8
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= J Blake
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= T de Bakker
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= B Tomic
| RD1-score07-1=7<sup>8
| RD1-score07-2=7<sup>7
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= S Querrey
| RD1-score08-1=6<sup>6
| RD1-score08-2=6<sup>3
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= O Rochus
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Petzschner
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6<sup>6
| RD1-score11-3=0
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12=  M Przysiężny
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7<sup>8
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= D Brands
| RD1-score13-1=7<sup>7
| RD1-score13-2=6<sup>4
| RD1-score13-3=6<sup>5
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6<sup>5
| RD1-score14-2=7<sup>7
| RD1-score14-3=7<sup>7
| RD1-score14-4=1
| RD1-score14-5=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Kližan
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= R Gasquet
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6<sup>5
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= G Soeda
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=7<sup>7
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= J Blake
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= B Tomic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= K Anderson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6<sup>2
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= D Brands
| RD2-score07-1=6<sup>6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=7<sup>8
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=9
| RD3-team01= R Gasquet
| RD3-score01-1=6<sup>7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=5
| RD3-score01-4=6<sup>5
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= B Tomic
| RD3-score02-1=7<sup>9
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=7
| RD3-score02-4=7<sup>7
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=5
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=7
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= B Tomic
| RD4-score01-1=6<sup>4
| RD4-score01-2=7<sup>7
| RD4-score01-3=4
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=7<sup>7
| RD4-score02-2=6<sup>5
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5=
}}

Seção 3

| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01= A Seppi
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6<sup>2
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Metade inferior

Seção 5

{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= R Nadal
| RD1-score01-1=6<sup>4
| RD1-score01-2=6<sup>8
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Darcis
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=7<sup>10
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ł Kubot
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  I Andreev
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=  S Robert
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7<sup>7
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Falla
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6<sup>5
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Ungur
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= B Paire
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=7<sup>7
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= E Donskoy
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6<sup>5
| RD1-score10-3=6<sup>3
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Andújar
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Mannarino
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= D Brown
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Hewitt
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= S Wawrinka
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= S Darcis
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ł Kubot
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=  S Robert
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= B Paire
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=1<sup>r
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= D Brown
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6<sup>3
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= L Hewitt
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=7<sup>7
| RD2-score08-4=2
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ł Kubot
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= B Paire
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=

Seção 6
 {{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= N Almagro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Zopp
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6<sup>2
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Matosevic
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= G Rufin
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= R Štepánek
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Reid
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= K Edmund
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= J Janowicz
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= F Fognini
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Melzer
| RD1-score10-1=6<sup>5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Reister
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=7<sup>7
| RD1-score11-4=6<sup>4
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= L Rosol
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6<sup>5
| RD1-score12-4=7<sup>7
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= S Stakhovsky
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= V Hănescu
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=0
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= R Federer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= N Almagro
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6<sup>6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= G Rufin
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=7<sup>8
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Štepánek
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3<sup>r
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= J Janowicz
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J Reister
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6<sup>2
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07={{nowrap| S Stakhovsky}}
| RD2-score07-1=6<sup>5
| RD2-score07-2=7<sup>7
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=7<sup>7
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= R Federer
| RD2-score08-1=7<sup>7
| RD2-score08-2=6<sup>5
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=6<sup>5
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= N Almagro
| RD3-score01-1=6<sup>6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= J Janowicz
| RD3-score02-1=7<sup>8
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= J Melzer| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4=6| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=24
| RD4-team01=

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Chave de simples

S
Torneio de Wimbledon - Simples masculino